Toponímia:
 Le Crès, ciutat de França prop de Montpeller
 Illa de Cres, illa de la costa de Dalmàcia, a Croàcia
 Cres (ciutat), localitat a l'illa de Cres (Croàcia)
 Personatges:
 Cres o Cressus, rei de Lídia
 Cres (mitologia), personatge mitològic fill de Zeus i epònim de Creta